Villanueva de los Infantes kan avse:
Villanueva de los Infantes, Ciudad Real – en kommun sydost om provinsen Ciudad Real i den autonoma regionen Kastilien-La Mancha, Spanien.
Villanueva de los Infantes (kommun i Spanien, Kastilien och Leon, Provincia de Valladolid, lat 41,71, long -4,48) – en kommun sydost om provinsen Valladolid i den autonoma regionen Kastilien och León, Spanien.
 Villanueva de los Infantes (ort)